Chazey-Bons é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. Em 1 de janeiro de 2017 a comuna de Pugieu foi incorporada a Chazey-Bons.

Demografia 
Em 2006 Chazey-Bons apresentava uma população de 705 habitantes, distribuídos por 334 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain